JWK steht für:

 Jüdischer Weltkongress
 Jugendwanderkutter

JWK